Старый Борок — деревня в Борковском сельском поселении Бежецкого района Тверской области России.

География 
Расположена севернее деревни Клетиково и восточнее деревни Село Новое, с которой соединена просёлочной дорогой.

Население

Примечания

Ссылки 
 Старый Борок (деревня)

Населённые пункты Бежецкого района